Dreiblatt bezeichnet:
 eine Pflanze, Aegopodium podagraria L. – siehe Giersch
 ein Karten-Glücksspiel – siehe Tippen
 im Maßwerk der gotischen Ornamentik drei gleiche Spitzbogen, die in einem Dreieck oder in einem Dreibogen konstruiert sind, vgl. Dreipass
 ein Münzmeisterzeichen der Münzstätte Leipzig (1451–1454)